Anuropus är ett släkte av kräftdjur. Anuropus ingår i familjen Anuropidae. 

Anuropus är enda släktet i familjen Anuropidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Gråsuggor och tånglöss
Anuropus